Техокотес има више значења:

 Техокотес (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Техокотес (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику